Gustine kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gustine (Californië)
Gustine (Texas)